Yazeed Bin Mohammad Al-Rajhi (; * 5. Mai 1981 in Riad) ist ein saudi-arabischer Rallyefahrer.

Karriere 
Al-Rajhi begann seine Rallyekarriere im Jahr 2007. Er fuhr während zwei Jahren bei einigen Marathon-Rallyes im Nahen Osten mit. Danach gewann er zwei Rallyes der Nahost-Rallye-Meisterschaft mit einem Peugeot 207 S2000. In den Jahren 2009 und 2010 begleitete der Franzose Matthieu Baumel Al-Rajhi auf dem Beifahrersitz.

In der Saison 2011 fokussierte er sich auf die unteren Klassen der WRC. Eine Rallye, der sieben in der er gestartet war, konnte er beenden.

2012 ging Al-Rajhi mit einem Ford-Fiesta RRC und neu mit Beifahrer Michael Orr in der SWRC an den Start. Mit 88 Punkten belegte das Duo den dritten Rang in der Gesamtwertung.

Die Saison 2013 begann gut mit einem Sieg bei der Rallye Schweden in der WRC2. Nach einem heftigen Unfall bei einer Marathon-Rallye in Saudi-Arabien brach sich Al-Rajhi zwei Wirbel. Nach dreimonatiger Pause fuhr er die Rallye Finnland und beendete diese auf dem vierten Rang. Nach zwei Podesträngen in Australien und Spanien, sowie einem achten Platz in Großbritannien, erreichte er den fünften Schlussrang der Gesamtwertung. Weniger gut lief es in den folgenden zwei Jahren. 2014 wurde er 11. und 2015 belegte Al-Rajhi den 28. Gesamtrang in der WRC2.

Für das Jahr 2016 hat sich Yazeed Al-Rajhi mit Beifahrer Michael Orr und einem Ford Fiesta RS WRC in der obersten Klasse der Rallye-Weltmeisterschaft eingeschrieben.

Seit 2014 nimmt Al-Rajhi regelmäßig an verschiedenen Rallye-Raid-Wettbewerben teil. Seit 2015 beispielsweise auf Toyota Hilux und für das Mini-X-Raid-Team an der Rallye Dakar. Von acht Teilnahmen erreichte er sechsmal das Ziel der Rallye Dakar, gewann zwei Etappen im Jahr 2021 und wurde auf Toyota Hilux Overdrive Drittplatzierter in der Gesamtwertung der PKW im Jahr 2022.

Einzelergebnisse WRC 

Quelle:

Weblinks 

 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Saudi-Arabien)
Person (Riad)
Saudi-Araber
Geboren 1981
Mann